Манетті () — італійське прізвище.

 Антоніо Манетті ( 1970) — італійський кінорежисер, сценарист, продюсер та актор, брат Марко Манетті.
 Джанноццо Манетті (1396—1459) — італійський гуманіст та політик.
 Марко Манетті ( 1968) — італійський кінорежисер, сценарист, продюсер та актор, брат Антоніо Манетті.